A eleição municipal de Fortaleza em 1985 ocorreu em 15 de novembro de 1985. O prefeito era Barros Pinho, do PMDB, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. Maria Luíza Fontenele, do PT, foi eleita prefeita de Fortaleza.

Resultado da eleição para prefeito 

1985
Fortaleza/CE